Esparragalejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Esparragalejo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Esparragalejo (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar